Сантьяго Сьерра (; р. ) — современный испанский художник. До 1995 года жил на родине, в Испании. С 1995 года — в Мехико (Мексика).

Творчество 

 Неоднозначная с этической точки зрения художественная практика Сантьяго Сьерра включает минималистскую скульптуру, концептуальную фотографию, перформансы. Художника интересует исследование ограничений, принятых в современном обществе.
 Сантьяго Сьерра сосредоточился на разработке и документации акций и перформансов. Формально продолжая традиции минимализма, лэнд-арта, арте повера и перформансов 1960-70-х, все работы Сьерра имеют критические аспекты, касающиеся социальных и физических проблем людей в современном мире. Его интересуют такие вопросы как физическая работа, здоровье, национальное и социальное происхождение, изучение различных политических и экономических систем и их влияние на отдельных людей.
 Из-за эфемерной природы своих акций, Сьерра документирует работы с помощью видео и фотосъемки.
 Художник, например, предложил добровольцам незначительное вознаграждение, если они согласятся сделать татуировку на своей спине, указывая на тот факт, что люди в странах третьего мира готовы пожертвовать своим здоровьем за минимальную сумму денег.
 В целях повышения осведомленности о бесчеловечных условиях работы и оплаты труда нелегальных иностранных рабочих в различных странах, Сьерра нанял нелегалов для перемещения бетонных блоков весом 2 тонны каждый без какой-либо цели. Их работа была оплачена по минимальным ставкам.
 Перформанс Сьерры в KUNST-WERKEN близок акции, которую он провел в Гватемала-сити в 1999. Восемь нелегальных рабочих были наняты сидеть в картонных ящиках на протяжении всей выставки. Формально белое пространство галереи создало сильный контраст с грубо сделанными коробками. С точки зрения содержания коробки отсылали к трущобам, двойственному положению нелегальных рабочих в Гватемале. Хорошо заметные в повседневной жизни, из-за отсутствия правового статуса они являются «невидимыми» членами общества.
 В 2001 году на Венецианской биеннале Сантьяго Сьерра пригласил 200 человек (из Африки, Азии и Восточной Европы) с темными волосами принять участие в акции в первый день работы выставки. Иммигрантам осветлили волосы, чтобы предложить зрителям поразмыслить над двусмысленностью концепции индивидуальности и непохожести .
 В 2006 Сьерра вызвал возмущение еврейской общины в Германии инсталляцией «245 cubic metres» в бывшей синагоге. Художник припарковал шесть машин снаружи здания и соединил их выхлопные трубы с внутренним выставочным пространством при помощи пластиковых трубок. Помещение наполнилось ядовитым газом. Посетители приглашались вовнутрь по одному в противогазах в сопровождении пожарника. Сьерра сказал, что инсталляция — протест против «банализации Холокоста».
 В 2007 художник спровоцировал шумиху своей инсталляцией «21 Anthropometric Modules Made of Human Faeces by the People of Sulabh International, India, 2005—2006» в лондонской Lisson Gallery. 21 блок экскрементов, каждый размером 215 x 75 x 20 см, был собран в Нью-Дели и Джайпуре. Работники Sulabh International в Индии — люди из касты «неприкасаемых», которым приходится осуществлять физически и психологически неприятную работу. В этой выставке можно увидеть как желание художника привлечь внимание к эксплуатации группы людей, которым нужна рука помощи, так и стремление получить внимание средств массовой информации.
 Сьерра также интересуется вопросами загрязнения окружающей среды. При этом его произведения неэкологичны насколько это возможно. В инсталляции «For Black Vehicles with the Engine Running inside» (2007) выхлопные газы машин, находящихся в выставочно пространстве, выбрасывались через трубки в окружающую атмосферу.

Образование 

 1989 BA in Fine Arts, Universidad Complutense, Мадрид
 1989—1991 Hochschule für Bildende Künste, Гамбург
 1995—1997 Escuela de San Carlos, Universidad Autonoma de Mexico, Мехико

Персональные выставки 

 2009 Los Penetrados — Galeria Helga de Alvear, Мадрид
 2008 Santiago Sierra — Galeria Helga de Alvear, Мадрид
 2007 Santiago Sierra, Lisson Gallery, Лондон
 2006 Galerie Peter Kilchmann, Цюрих
 2006 CAC Centro de Arte Contemporáneo Malága, Малага
 2005 Una persona — Galleria Civica di Arte Contemporanea, Тренто (Италия)
 2005 Haus im Schlamm — Kestner Gesellschaft Hannover, Ганновер
 2004 120 Hours Uninterrupted Reading of a Telephone Directory — Galeria Helga de Alvear, Мадрид
 2004 Santiago Sierra,Lisson Gallery, Лондон
 2004 Fotografien — NRW-Forum Kultur und Wirtschaft, Дюссельдорф
 2004 Galerie Peter Kilchmann, Цюрих
 2004 300 Tonnen — 300 tons — Kunsthaus Bregenz, Bregenz
 2004 CAC — Centre d´art contemporain de Brétigny, Brétigny s/Orge
 2003 100 Personas escondidas — Galeria Helga de Alvear, Мадрид
 2002 Santiago Sierra — Museumsquartier, Вена
 2002 Santiago Sierra — Deitch Projects, Нью-Йорк
 2002 NEW PHOTOGRAPHS AND VIDEO WORKS — Galerie Peter Kilchmann, Цюрих
 2002 Galerie Carlier | Gebauer, Берлин
 2002 Claudio Poleschi Arte Contemporanea, Лукка (Италия)
 2002 Santiago Sierra — Ikon Gallery, Бирмингем (Великобритания)
 2000 Kunst-Werke Berlin e.V. — KW Institute for Contemporary Art, Берлин
 2000 Person Remunerated for a Period of 360 Consecutive Hours — P.S.1 Contemporary Art Center, Long Island

Публичные коллекции 

 Kiasma — Museum of Contemporary Art, Хельсинки
 Daimler Contemporary, Берлин
 Sammlung Boros, Берлин
 MACI Museo Arte Contemporanea Isernia, Изерния (Испания)
 Cal Cego — Colleccion de Arte Contemporaneo, Барселона
 Musac — Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, Леон
 CAC Centro de Arte Contemporáneo Malága, Малага
 Patio Herreriano — Museo de Arte Contemporáneo Español, Вальядолид
 Fundación NMAC — Montenmedio Arte Contemporáneo, Vejer de la Frontera, Кадис
 ARTIUM Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo, Vitoria-Gasteiz
 Daros Latinamerica, Цюрих
 Галерея Тейт, Лондон

См. также 
 Чёрный конус

Ссылки 
 Сайт художника
 ArtFacts.net
 Работы и информация о художнике на сайте Lisson Gallery 
 Аксенова Ю. Сантьяго Сьерра и его «эксплуатации человека человеком» // OpenSpace. 12 мая 2009.
 репортаж об инсталляции «245 cubic metres» (2006).
 Лекция Ирины Кулик в Музее «Гараж». Сантьяго Сьерра – Джереми Деллер

Современные художники Испании
Современные художники Мексики